

Patronyme 

 Brad Daugherty (né en 1965), joueur américain de basket-ball ;
 Harry M. Daugherty (1860-1941), homme politique américain ;
 James Daugherty (1889-1974), artiste et écrivain américain ;
 Josh Daugherty (né en 1975), acteur, réalisateur et producteur américain.

Toponymes 

 Daugherty Township : township situé dans le comté de Beaver, en Pennsylvanie, aux États-Unis.